Diego Markic – ex calciatore argentino
 Gašper Markič – sciatore alpino sloveno